Gačice je lahko:
 Gačice, Bosna in Hercegovina
 Gačice, Hrvaška